WMA steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Mandritsara in Madagaskar (IATA-Code)
 Wehrmedizinalamt, ehemalige Dienststelle der Bundeswehr
 Wiesbadener Musikakademie
 William Morris Agency, US-amerikanische Künstleragentur
 Wind Music Awards, italienische Musikpreise
 Windows Media Audio, proprietäres digitales Datenkomprimierungsverfahren
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (im Hochschulbereich)
 World Medical Association, siehe Weltärztebund
 World Music Awards, internationale Musikpreise

WMA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Makowski in der Woiwodschaft Masowien

WMA